Euphorbia biglandulosa puede hacer referencia a:
 Euphorbia biglandulosa Boiss., pro syn., sinónimo de Euphorbia nicaeensis subsp. nicaeensis.
 Euphorbia biglandulosa Willd., nom. illeg., sinónimo de Euphorbia burmanni.
 Euphorbia biglandulosa Desf., sinónimo de Euphorbia rigida.